Francisco de Montemayor puede referirse a:

Francisco Melchor de Montemayor, clérigo y músico español (1588-1678).
Francisco de Montemayor y Mansilla, jurista español del siglo XVII.
Juan Francisco de Montemayor Córdoba y Cuenca (1618-1685), capitán general y gobernador de Santo Domingo y oidor de la Real Cancillería de México.